Le qualificazioni del singolare maschile dello  Sony Ericsson Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

 Grigor Dimitrov (qualificato)
 Rainer Schüttler (qualificato)
 Robert Kendrick (qualificato)
 Dudi Sela (primo turno)
 Brian Dabul (primo turno)
 Michael Russell (qualificato)
 Horacio Zeballos (primo turno)
 Simone Bolelli (ultimo turno)
 Illja Marčenko (primo turno)
 Alejandro Falla (primo turno)
 Igor' Kunicyn (qualificato)
 Ryan Sweeting (qualificato)

 Björn Phau (ultimo turno)
 Michał Przysiężny (primo turno)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Olivier Rochus (qualificato)
 Marsel İlhan (qualificato)
 João Souza (primo turno)
 Julian Reister (ultimo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)
 Marinko Matosevic (ultimo turno)
 Lukáš Rosol (ultimo turno)
 Éric Prodon (ultimo turno)
 Grega Žemlja (ultimo turno)

Qualificati

 Grigor Dimitrov
 Rainer Schüttler
 Robert Kendrick
 Olivier Rochus
 Donald Young
 Michael Russell

 Paolo Lorenzi
 Alex Bogomolov, Jr. 
 Marsel İlhan
 Paul Capdeville
 Igor' Kunicyn
<li> Ryan Sweeting

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

Sony Ericsson Open 2011
ATP World Tour 2011